A' Chailleach kan syfta på följande platser:

Skottland 

 A' Chailleach (Loch Fannich), berg, Highland, 
 A' Chailleach (Monadhliath Mountains), berg, Highland,